

Cinema 
 American Dream – film del 1990 diretto da Barbara Kopple
 American Dream – film del 2008 diretto da Derrick 'D-Reck' Dixon e Trey Haley
 American Dream – film del 2021 diretto da Janusz Kaminski

Musica 
 American Dream – album di Crosby, Stills, Nash & Young del 1988
 American Dream – singolo di Jakatta del 2001
 American Dream – singolo dei Silverstein del 2010, dall'album A Shipwreck in the Sand
 American Dream – EP degli Woe, Is Me del 2013
 American Dream – album degli LCD Soundsystem del 2017

Televisione 
 Il sogno dei Novak (American Dream) – serie televisiva statunitense